Der Totentanz bezeichnet:
 Der Totentanz (Ballade), Ballade von Johann Wolfgang von Goethe
 Der Totentanz (Film), deutscher Stummfilm von Urban Gad
 Der Totentanz (Oper), Oper von Josef Reiter
 Der Totentanz (Strindberg) (schwedisch Dödsdansen), Theaterstück von August Strindberg
 Des dodes dantz (Lübecker Inkunabel von 1489)

Siehe auch:
 Totentanz (Begriffsklärung)